Уссурі може стосуватися:

 Уссурі — річка у Приморському краї Росії, природний державний кордон між Росією та Китаєм.

 автомагістраль Уссурі або Автомагістраль M60 — автомобільна дорога федерального значення в російському Приамур'ї (завдовжки 760 км).